Kwoun Sun-tae (en ), né le  à Gangneung en Corée du Sud, est un footballeur international sud-coréen, qui évolue au poste de gardien de but. Il joue dans le club des Kashima Antlers.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
En , Kwoun est convoqué pour la première fois en équipe de Corée du Sud par le sélectionneur national Choi Kang-hee, pour un match des éliminatoires de la Coupe du monde de 2014 contre le Koweït, mais n'entre pas en jeu. Il est de nouveau convoqué en sélection en , pour des matchs des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 contre le Laos et le Liban.

Le , il honore sa première sélection contre le Laos. La rencontre se solde par une victoire de 8-0 des sud-coréens.

Palmarès

En club 
 Avec le  Jeonbuk Hyundai Motors
 Champion de Corée du Sud en 2009, 2014 et 2015
 Vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC en 2006 et 2016
 Finaliste de la Coupe de la Ligue sud-coréenne en 2010

 Avec les  Kashima Antlers
 Vainqueur de la Supercoupe du Japon en 2017

Distinctions personnelles 
 Nommé dans l'équipe type de la K League en 2014, 2015 et 2016

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international sud-coréen
Joueur du Jeonbuk Hyundai Motors
Joueur du Sangju Sangmu FC
Joueur des Kashima Antlers
Gardien de but au football
Naissance en septembre 1984
Naissance à Gangneung